The Voice of Conscience – film del 1912 prodotto da Thanhouser Film Corporation
 The Voice of Conscience – film del 1912 diretto da Theodore Wharton
 The Voice of Conscience – film del 1915 diretto da Charles H. France
 The Voice of Conscience – film del 1917 diretto da Edwin Carewe